

Утянська сільська рада — сільське поселення, Доволенський район, Новосибірська область
 Утянська сільська рада — сільське поселення, Хабарський район, Алтайський край